Papageienschnabel steht

 in der Botanik für
 die Pflanzenart Papageienschnabel (Clianthus puniceus Sol.) in der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae)
 die Pflanzenart Kanarischer Hornklee auch: Papageienschnabel; spanisch: Pico de Paloma; (Lotus berthelotii) aus der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae)

 in der Zoologie für
 den Schnabel der Papageien
 Papageischnäbel, eine Singvogelgruppierung in Südasien, welche nicht mehr der taxonomischen Systematik entspricht
 einen Papageienschnabel-artigen Kiefer der Kopffüßer
 den Knochenschnabel mancher Ceratopsia (wie bei Liaoceratops und Psittacosauridae)

 in der Tiermedizin
 eine  Missbildung bei Hühnerembryonen, siehe Papageienschnabel (Symptom)

 als Gegenstand für
 eine Schlagwaffe, siehe Liste der Blankwaffenfachbegriffe
 bezahnte Harpunen oder Steinartefakte (franz. burins bec-de-perroquet), z. B. aus Limeuil (Fundstätte) oder Rochereil oder Höhle von Teyjat
 die Papageienzange

in der Geographie für
 das Nordende des Bundesstaates Tocantins, der sogenannte Papageienschnabel (port.: Pico do papageio)
 eine vietnamesisch-kambodschanische Grenzregion westlich von Saigon, siehe Svay Rieng (Provinz)